T-раскраска графа , заданная множеством T неотрицательных целых, содержащим 0, — это функция , которая отображает каждую вершину графа G в положительное целое (цвет) так, что . Простыми словами, абсолютное значение разности между двумя цветами смежных вершин должно не принадлежать фиксированному множеству T. Концепцию предложил Уильям К. Хейл. Если T = {0}, это сводится к обычной раскраске вершин.

Дополняющая раскраска T-раскраски c, которая обозначается как , определяется для каждой вершины v графа G как
,
где s — наибольший номер цвета, назначенные вершине графа G функцией c.

T-хроматическое число 
T-хроматическое число  — это число цветов, которые могут быть использованы  для T-раскраски графа G. T-хроматическое число равно хроматическому числу, .

Доказательство 
Любая T-раскраска графа G является также раскраской вершин графа G, такая, что . Предположим, что  и .

Если дана функция k-раскраски вершин  с в цвета 1, 2,..,k.

Мы определим  как
.

Для любых двух смежных вершин u и w графа G

,
так что .

Таким образом, d является T-раскраской графа G. Поскольку d использует k цветов, .

Следовательно,  ■

T-размах 
Для T-раскраски c графа G, c-размах  по всем  V(G).

T-размах  графа G — это  всех раскрасок c графа G

Некоторые границы T-размаха даны ниже:

Для любой k-раскраски графа G с кликой размера  и любого конечного множества T неотрицательных целых чисел, содержащего 0, .

Для любого графа G и любого конечного множества T неотрицательных целых чисел, содержащего 0, наибольшим элементом которого является r, , .
Для любого графа G и любого конечного множеств T неотрицательных целых чисел, содержащего 0, мощность которого равна t, . .

Примечания

Литература 

 
 
 

Раскраска графа